

Geografia de Portugal 
 Agualva (Praia da Vitória) — freguesia do concelho de Praia da Vitória, Açores
 Agualva (Sintra) — freguesia do concelho de Sintra
 Agualva-Cacém — cidade do concelho de Sintra
 Ribeira da Agualva — curso de água do concelho de Praia da Vitória

Desambiguações de topônimos